Северо-Западный вокзал — название вокзалов в следующих городах:
  — название до 1987 года вокзала , ныне Центр перевозок Ричарда В. Огилви (Транспортный центр Огилви) пригородной железнодорожной системы Метра в Чикаго (Иллинойс, США).
  — название до 1919 года вокзала Австрийской Северо-Западной железной дороги в столице Чехии городе Праге, существовавшего с 1875 по 16 марта 1985 года.
  — вокзал Австрийской Северо-Западной железной дороги в Вене, Австрия.

Примечания